Na ostrzu noża – album solowy polskiego rapera Lukasyno 
 Na ostrzu noża – amerykański film kryminalny z 1992 roku
 Na ostrzu noża – amerykański film kryminalny z 1986 roku